Блудов Яків Семенович — український філософ, професор Харківського державного університету ім. О. М. Горького, кандидат філософських наук.
 Блудов Дмитро Миколайович — російський літератор і державний діяч.

Населені пункти в Чехії:

 Блудов (Шумперк)
 Блудов (Кутна Гора)